Archilopsis är ett släkte av plattmaskar. Archilopsis ingår i familjen Monocelididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Archilopsis